Olaszország
San Zeno di Montagna, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
San Zeno Naviglio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében